Stendahl ist der Familienname folgender Personen:

 Bjørn Stendahl (* 1967), norwegischer Architekt und Jazzhistoriker 
 Brita Stendahl (1925–2016), schwedische Literaturwissenschaftlerin  
 Gerdt Stendahl (1884–1971), schwedischer Architekt und Radierer  
 Greta Stendahl (1883–1968), schwedische Lehrerin und Friedensaktivistin 
 Göran Stendahl (1919–2002), schwedischer Architekt 
 Hege Stendahl (* 1967), norwegische Radsportlerin 
 Krister Stendahl (1921–2008), schwedischer lutherischer Theologe und Bischof
 Lars Stendahl (1852–1934), schwedischer Polizist und Reichstagsabgeordneter  
 Lars Olof Stendahl (1811–1879), schwedischer lutherischer Pfarrer und Reichstagsabgeordneter  
 Sten Stendahl (1876–1954), schwedischer Kaufmann und Reichstagsabgeordneter